Toergaj (stad) in Kazachstan
 Toergaj (rivier) in Kazachstan
 Oblast Toergaj, een vroegere provincie van het keizerrijk Rusland, nu deels Rusland, deels Kazachstan
 Toergajzee of Turgaizee